L39 ou L-39 peut faire référence à :
 Aero L-39 Albatros, un avion d’entraînement tchécoslovaque ;
 HMS Rockwood (L39), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS Shearwater (L39), un sloop côtier de la Royal Navy ;
 Lahti L-39, un fusil antichar finlandais.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres